Wrześniczka – struga, dopływ Wieprzy
 Wrześniczka – przysiółek w woj. zachodniopomorskim, w gminie Sławno